Сеїдов — прізвище мусульманського походження
 Гасан Сеїдов (1932—2004) — азербайджанський радянський партійний і політичний діяч
 Маммед Сеїдов (1925—1987) — туркменський поет

Див. також 
 Сеїд